В списке даются виды лишайников (81 вид), лихенофильных (2 вида) и сапротрофных грибов (1 вид) включённых во второе издание Красной книги Мурманской области (2014). В колонках таблицы ККМО (Красная книга Мурманской области (2014)) и ККРФ (Красная книга Российской Федерации (2008)) отмечены категории редкости (для ККРФ и ККМО соответственно).

Виды предложенные для бионадзора:

Amygdalaria pelobotryon (Wahlenb.) Norman

Arctomia delicatula Th. Fr.

Arthonia excipienda (Nyl.) Leight.

Arthopyrenia didymelloides Zahlbr.

Aspicilia pergibbosa (H. Magn.) Räsänen

Aspicilia protuberans Räsänen

Aspicilia verrucigera Hue

Athallia vitellinula (Nyl.) Arup, Frödén & Søchting

Bacidia arceutina (Ach.) Arnold

Bacidia herbarum (Stizenb.) Arnold

Biatora meiocarpa (Nyl.) Arnold

Biatora petsamoensis (Räsänen) Räsänen

Biatorella conspurcans Norman

Biatorella koltarum Räsänen

Biatoridium delitescens (Arnold) Hafellner

Blastenia crenularia (With.) Arup, Søchting & Frödén

Brigantiaea fuscolutea (Dicks.) R. Sant.

Bryoria nitidula (Th.Fr) Brodo & D.Hawksw.

Buellia badia (Fr.) A. Massal.

Buellia immersa Lynge

Buellia nigromaculata Räsänen

Buellia uberior Anzi

Calogaya lobulata (Flörke) Arup, Frödén & Søchting

Caloplaca atrocyanensis (Th. Fr.) H. Olivier

Caloplaca diphyes (Nyl.) H. Olivier

Caloplaca diphyodes (Nyl.) Jatta

Caloplaca fraudans (Th. Fr.) H. Olivier

Caloplaca lobulata (Flörke) Hellb.

Caloplaca phaeocarpella (Nyl.) Zahlbr.

Catillaria epigaeella (Nyl.) Th. Fr.

Chaenotheca stemonea (Ach.) Müll. Arg.

Circinaria contorta (Hoffm.) A. Nordin, S. Savić & Tibell

Claurouxia chalybeioides (Nyl.) D. Hawksw.

Collema tenax (Sw.) Ach.

Collema undulatum Laurer ex. Flot.

Cryptothele permiscens (Nyl.) Hellb.

Cyphelium pinicola Tibell

Dermatocarpon linkolae Räsänen

Dermatocarpon meiophyllizum Vain.

Diplotomma epipolium (Ach.) Arnold

Eiglera flavida (Hepp) Hafellner

Elixia flexella (Ach.) Lumbsch

Evernia prunastri (L.) Ach.

Gyalecta jenensis (Batsch) Zahlbr.

Gyalecta peziza (Mont.) Anzi

Gyalolechia xanthostigmoidea (Räsänen) Søchting, Frödén & Arup

Haematomma ochroleucum (Neck.) J. R. Laundon var. porphyrium (Pers.) J. R. Laundon

Hymenelia heteromorpha (Kremp.) Lutzoni

Ionaspis obtecta (Vain.) R. Sant.

Lecania subfuscula (Nyl.) S. Ekman

Lecanora carbonea Räsänen

Lecanora expallens Ach.

Lecanora exspersa Nyl.

Lecanora frustulosa (Dicks.) Ach.

Lecanora kariana Räsänen

Lecanora poliophaea (Wahlenb.) Ach.

Lecanora subcarnea (Lilj.) Ach.

Lecanora subrecta Nyl. var. petsamoënsis Räsänen

Lecanora swartzii (Ach.) Ach.

Lecanora umbrosa Degel.

Lecanora vicaria (Th. Fr.) Vain.

Lecidea ecrustacea (Anzi ex Arnold) Arnold

Lecidea enalla Nyl.

Lecidea enclitica Nyl.

Lecidea epiphaea Nyl.

Lecidea globulispora Nyl.

Lecidea haemensis Vain.

Lecidea ivalensis Vain.

Lecidea phaeotera Nyl.

Lecidea polycocca Sommerf.

Lecidea sallensis Räsänen

Lecidea subhumida Vain.

Lecidea subreagens H. Magn.

Lecidea turficola (Hellb.) Th. Fr.

Lempholemma intricatum (Arnold) Zahlbr.

Lempholemma radiatum (Sommerf.) Henssen

Leptochidium albociliatum (Desm.) M. Choisy

Lobothallia recedens (Taylor) A. Nordin, S. Savić & Tibell

Micarea lynceola (Th. Fr.) Palice

Micarea ternaria (Nyl.) Vězda

Miriquidica сomplanata (Körb.) Hertel & Rambold

Ochrolechia grimmiae Lynge

Peltigera frippii Holt. Hartw.

Peltigera kristinssonii Vitik.

Pertusaria trochiscea Norman.

Phaeophyscia constipata (Norrl. & Nyl.) Moberg

Physcia phaea (Tuck.) J. W. Thomson

Piccolia ochrophora (Nyl.) Hafellner

Pilophorus cereolus (Ach.) Th. Fr.

Placopsis gelida (L.) Linds.

Placynthium dolichoterum (Nyl.) Trevis.

Polyblastia hyperborea Th. Fr.

Polyblastia peminosa (Nyl.) Zahlbr.

Polyblastia singularis (Krоemp.) Arnold

Porina mammillosa (Th. Fr.) Vain.

Porocyphus coccodes (Flot.) Körb.

Porpidia thomsonii Gowan

Protoblastenia rupestris (Scop.) J. Steiner

Protoblastenia siebenhaariana (Körb.) J. Steiner

Protoparmelia nitens (Pers.) R. Sant.

Psora rubiformis (Ach.) Hook.

Psoroma tenue Henssen var. boreale Henssen

Pyrenodesmia chalybaea (Fr.) A. Massal.

Pyrenopsis haematina P. M. Jørg & Henssen

Ramalina siliquosa (Huds.) A. L. Sm.

Rhizocarpon submodestum (Vain.) Vain.

Rhizocarpon subpostumum (Nyl.) Arnold

Rinodina balanina (Wahlenb.) Vain.

Rinodina metaboliza Vain.

Rinodina oleae Bagl.

Rinodina tephraspis (Nyl.) Herre

Sarcogyne clavus (DC.) Kremp.

Sclerophora coniophaea (Norman) J. Mattsson et Middelb.

Sporodictyon terrestris (Th. Fr.) S. Savić & Tibell

Staurothele clopima (Wahlenb.) Th. Fr.

Tetramelas concinnus (Th. Fr.) Giralt

Tetramelas geophilus (Flörke ex Sommerf.) Norman

Thelenella pertusariella (Nyl.) Vain.

Thelidium zwackhii (Hepp) A. Massal.

Thelignya lignyota (Wahlenb.) P. M. Jørg. & Henssen

Thelocarpon impressellum Nyl.

Thelocarpon superellum Nyl.

Thelomma ocellatum (Korb.) Tibell

Thelopsis melathelia Nyl.

Toninia aromatica (Sm.) A. Massal.

Umbilicaria aprina Nyl.

Umbilicaria virginis Schaer.

Usnea chaetophora Stirt.

Usnea diplotypus Vain.

Verrucaria caesiopsila Anzi

Verrucaria deversa Vain.

Verrucaria ditmarsica Erichsen

Verrucaria griseocinerascens (Vain.) Zschacke

Verrucaria grossa Nyl.

Verrucaria internigrescens (Nyl.) Erichsen

Verrucaria latebrosa Körb.

Verrucaria mauroides Vain.

Verrucaria pachyderma (Arnold) Arnold

Verrucaria riparia (Nyl.) Nyl.

Verrucaria umbrinula Nyl.

Vestergrenopsis isidiata (Degel.) Å. E. Dahl

Примечания

Литература 
 Дудорева Т. А., Конорева Л. А., Мелехин А. В., Петрова О., Урбанавичене И. Н., Урбанавичюс Г. П., Фадеева М. А. Лишайники // Красная книга Мурманской области. Изд. 2‐е, перераб. и доп. 2014. C.104—186.

Списки видов, занесённых в Красную книгу Мурманской области
Списки:Микология